Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . Dans le département des Hauts-de-Seine, treize députés sont à élire dans le cadre de treize circonscriptions, soit le même nombre d'élus malgré le redécoupage territorial.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007

Impact du redécoupage territorial

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Roland Muzeau (PCF)
Député élu : Alexis Bachelay (PS)

Deuxième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Manuel Aeschlimann (UMP)
Député élu : Sébastien Pietrasanta (PS)

Troisième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Jacques Kossowski (UMP), réélu.

Quatrième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Jacqueline Fraysse (FASE), réélue

Cinquième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Patrick Balkany (UMP), réélu.

Sixième circonscription des Hauts-de-Seine 
 Député sortant : Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP)
 Député élu : Jean-Christophe Fromantin

Ce fut la première fois qu'un second tour fut tenu dans cette circonscription depuis 1973.

Septième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Patrick Ollier (UMP), réélu.

Huitième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Jean-Jacques Guillet (UMP), réélu

Neuvième circonscription des Hauts-de-Seine 
 Député sortant : Pierre-Christophe Baguet (UMP)
 Député élu : Thierry Solère (Divers droite)

Dixième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : André Santini (NC), réélu.

Onzième circonscription des Hauts-de-Seine 
Députée sortante : Marie-Hélène Amiable (PCF)Député élu : Julie Sommaruga (PS)

Douzième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Jean-Pierre Schosteck (UMP)
Député élu : Jean-Marc Germain (PS)

Treizième circonscription des Hauts-de-Seine 
Député sortant : Patrick Devedjian (UMP), réélu.

Résultats de la présidentielle dans les circonscriptions

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives des Hauts-de-Seine
 Liste des députés des Hauts-de-Seine
 Élections législatives françaises de 2012

Notes et références

Notes sur les désistements entre les 2 tours

Références 

Hauts-de-Seine
Législatives, 2012